Nowyj Swit (ukrainisch , deutsch „Neue Welt“) heißen mehrere Orte in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs:
Nowyj Swit (Sudak) in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak
Nowyj Swit (Kalmiuske) in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe

Dörfer:
Nowyj Swit (Sdolbuniw) in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw
Nowyj Swit (Henitschesk) in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
Nowyj Swit (Horodok) in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok

Siedlung:
Nowyj Swit (Makijiwka) in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka

Stadtteil:
 Nowyj Swit (Lemberg), Stadtteil von Lemberg

Siehe auch
 Nový Svět
 Novy Svet